Лос Карилес има више значења:

 Лос Карилес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Карилес (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Карилес (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Карилес (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Карилес (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику